Ла Монарка има више значења:

 Ла Монарка (Лазаро Карденас), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Монарка (Питикито), насеље у савезној држави Сонора у Мексику